Змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 125 кг на Олімпійських іграх 2020 року відбулися 5 та 6 серпня 2021 року.

Призери

Турнір 

Втішний раунд

Втішний раунд

Посилання 
 United World Wrestling  
 Офіційна сторінка